Milligania är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Milligania ingår i familjen Asteliaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sparrisordningen
Milligania